Хиппах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 16.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Хундсбихлер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля